

Homonymies exactes 
 Aubigny, commune française de l'Allier ;
 Aubigny, ancienne commune française de l'Aube, aujourd’hui intégrée à Isle-Aubigny ;
 Aubigny, commune française du Calvados ;
 Aubigny, commune française des Deux-Sèvres ;
 Aubigny, ancienne commune française d'Indre-et-Loire, aujourd’hui intégrée à Loché-sur-Indrois ;
 Aubigny, ancienne commune française de Moselle, aujourd’hui intégrée à Coincy ;
 Aubigny, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd’hui intégrée à Montereau-sur-le-Jard ;
 Aubigny, commune française de la Somme ;
 Aubigny, ancienne commune française de la Vendée ;
 Aubigny est un hameau de la commune de Taingy dans l'Yonne où se trouve la carrière d'Aubigny.
 Aubigny est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire qui coule dans le département d'Indre-et-Loire.

Homonymies partielles 
 Aubigny-au-Bac, commune française du Nord ;
 Aubigny-aux-Kaisnes, commune française de l'Aisne ;
 Aubigny-en-Artois, commune française du Pas-de-Calais ;
 Aubigny-en-Laonnois, commune française de l'Aisne ;
 Aubigny-en-Plaine, commune française de la Côte-d'Or ;
 Aubigny-la-Ronce, commune française de la Côte-d'Or ;
 Aubigny-Les Clouzeaux, commune française de la Vendée ;
 Aubigny-les-Pothées, commune française des Ardennes ;
 Aubigny-lès-Sombernon, commune française de la Côte-d'Or ;
 Aubigny-sur-Badin, ancienne commune française de la Haute-Marne  ;
 Aubigny-sur-Nère, commune française du Cher ;
 Auroir-Aubigny, ancienne commune française de l'Aisne.

Voir aussi 
 Château d’Aubigny à Aubigny (Calvados).
 Château d’Aubigny à Cahagnes (Calvados).
 Château d’Aubigny à Coincy (Moselle).
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France